Stati Uniti d'America
 Union Grove – città della Contea di Marshall, Alabama 
 Union Grove – città della Contea di Upshur, Texas 
 Union Grove – villaggio della Contea di Racine, Wisconsin